Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Raemon Sluiter che ha battuto in finale David Prinosil 2-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 David Prinosil (finale)
 Jan Siemerink (secondo turno)
 Laurence Tieleman (secondo turno)
 Peter Wessels (quarti di finale)

 Jens Knippschild (quarti di finale)
 Gianluca Pozzi (semifinali)
 Hendrik Dreekmann (primo turno)
 Orlin Stanojčev (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1999